Gage (französisch le gage) steht für:
 Arbeitsentgelt von Schauspielern und Musikern, siehe Honorar

Gage ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Thomas Gage (1871–1945), schottischer Botaniker und Militärarzt
 Cleota Gage Fry (1910–2001), US-amerikanische Mathematikerin, Physikerin und Hochschullehrerin
 Frances Dana Barker Gage (1808–1884), US-amerikanische Sozialreformerin und Autorin
 Frances M. Gage (1924–2017), kanadische Bildhauerin
 Fred H. Gage (* 1950), US-amerikanischer Neurobiologe
 Henry Gage (1852–1924), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Henry Gage, 3. Viscount Gage (1761–1808), britischer Offizier
 Irwin Gage (1939–2018), US-amerikanischer Pianist
 Jack R. Gage (1899–1970), US-amerikanischer Politiker
 Joaquin Gage (* 1973), kanadischer Eishockey-Spieler

 Joshua Gage (1763–1831), US-amerikanischer Politiker

 Leighton Gage (1942–2013), US-amerikanischer Schriftsteller
 Leona Gage (1939–2010), US-amerikanische Schönheitskönigin
 Lukas Gage (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Lyman J. Gage (1836–1927), US-amerikanischer Geschäftsmann, Politiker und Finanzminister
 Matilda Joslyn Gage (1826–1898), US-amerikanische Frauenrechtlerin, Autorin und Theosophin
 Nicholas Gage (* 1939), griechisch-US-amerikanischer Autor
 Nikolaus Gage (um 1625–nach 1675), französischer Glockengießer
 Patricia Gage (1940–2010), britische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Phineas Gage (1823–1860), US-amerikanisches Unfallopfer, von Bedeutung für die Hirnforschung
 Russell Gage (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ryan Gage (* 1983), britischer Schauspieler

 Tom Gage (1943–2010), US-amerikanischer Hammerwerfer

Gage ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gage (Kentucky)
 Gage (Montana)
 Gage (New Mexico)
 Gage (Ohio)
 Gage (Oklahoma)
 Gage (West Virginia)
 Gage County, Verwaltungseinheit in Nebraska

Gage steht weiter für:
 Nokia N-Gage, ein Mobiltelefon mit eingebauter Spielkonsole
 umgangssprachlich die sächsische Stadt Großröhrsdorf, siehe Großröhrsdorf #Sonstiges
 Gage Ridge, Gebirgskamm im Enderbyland, Antarktika
 Kap Gage, Kap der James-Ross-Insel, Antarktis
 Markenname des US-amerikanischen Automobilherstellers Union Car Company

Siehe auch: